Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 

  de réserve (Empire allemand)
  d'infanterie (Allemagne)
  Volksgrenadier Division

États-Unis 
 d'infanterie (États-Unis)

France 
 d'infanterie (France)

Japon 
 (armée impériale japonaise)